Усманходжаев — фамилия; имеет женскую форму Усманходжаева.
 Усманходжаев, Бузрукходжа (1896—1977) — советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда, отец И. Б. Усманходжаева.
 Усманходжаев, Инамжон Бузрукович (1930—2017) — государственный и партийный деятель Узбекской ССР.
 Усманходжаев, Ойбек Рахманбекович (род. 1972) — советский и узбекский футболист.